Haute Cour peut faire référence à :

Droit 
 Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)
 Haute Cour d'Australie
Haute Cour de Nouvelle-Zélande
 Haute Cour de Delhi
 Haute Cour (France)
 Haute Cour (Kenya)
 Haute Cour (Tunisie)
 Haute Cour de 1945

Architecture
Au , les châteaux forts sont construits avec deux enceintes. La cour la plus intérieure est appelée haute-cour, par opposition à la basse-cour, située entre les deux enceintes.

Voir aussi

 
 Cour supérieure